Cameron est un nom ou prénom issu du gaélique écossais Camshròn (de sròn, « nez » et cam, « tordu, plié »).

Sciences et techniques 
 La Cameron est une presse typographique rotative qui assure l'impression de toutes les pages d'un livre en un seul passage, mise au point en 1970.

Culture et société 
 Le clan Cameron est un clan écossais des Highlands.
 Cameron International est une entreprise américaine d'équipements pétroliers.

Anthroponyme

Prénom

Patronyme 

Alan Cameron (1938-2017), universitaire et historien britannique
Alastair Cameron (1925-2005), astrophysicien américain
Angus Cameron (1826-1897), homme politique américain
Archibald Cameron de Lochiel (1707–1753), rebelle jacobite de 1745
Archie Cameron (1895-1956), homme politique australien
Bill Cameron (1942-2005), journaliste canadien
Brett Cameron (1996-), joueur de rugby à Xv néo-zélandais
Bryan Cameron (1989-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
Candace Cameron (1976-), actrice américaine
 Charles Alexander Cameron (1830-1921), médecine, chimiste et écrivain irlandais ;
Charles Cameron (1745-1812), architecte écossais ayant réussi une belle carrière près de Catherine II de Russie
Christina Cameron (19?-), écrivain scientifique

Dana Cameron (1965-), femme de lettres et archéologue américaine, auteure de roman policier
David Cameron (1804-1872), juge canadien
David Cameron (1966-), homme politique britannique, premier ministre du Royaume-Uni de  à 
David John Cameron MacKay, mathématicien britannique.
David Young Cameron (1865-1945), peintre et graveur écossais

Don Cameron (1906 ou 1909-1954), écrivain américain, auteur de roman policier
Donald Ewen Cameron (1901-1967), psychiatre américain d'origine écossaise
Donald William Cameron (1936-2021), homme politique canadien
Douglas Colin Cameron (1854-1921), homme politique canadien
Dove Cameron (1996-), actrice et auteur-compositrice-interprète américaine

Earl Cameron (1917-2020), acteur britannique
Ewan Cameron (chimiste) (1922-1991), chimiste écossais
Ewen Cameron (1811?-1843), officier de l'armée de la République du Texas
Ewen Cameron de Lochiel (1629-1719), chef de camp écossais
Ewen Cameron, baron Cameron de Dillington (1949-), propriétaire foncier et homme politique britannique 
Henry Cameron (1997-), footballeur néo-zélandais
J. Donald Cameron (1833-1918), homme politique américain

James Cameron (1800-1875), missionnaire écossais
James Cameron (1954-), réalisateur canadien de cinéma
Jane Cameron (née en 1975), actrice britannique
Jay Cameron (1928-2011), saxophoniste de jazz américain
Joanna Cameron (1951-2021), actrice et mannequin américaine

John Cameron (1579[?]-1623), théologien écossais
John Allan Cameron (1938-2006), chanteur folk canadien
Julia Margaret Cameron (1815-1879), photographe britannique
Katharine Cameron (1874-1965), illustratrice et peintre écossaise
Kenneth D. Cameron (1949-), astronaute américaine
Kirk Cameron (1970-), acteur américain
Loren Cameron (1959-), photographe, auteur et militant trans américain
Lou Cameron (1924-2010), écrivain, auteur et illustrateur de bandes dessinées et de romans policiers
Marc Cameron (1961-), romancier américain
Marjorie Cameron (1922-1995), occultiste américaine
Matt Cameron (1962-), musicien américain, batteur de Soundgarden et de Pearl Jam
Matthew Crooks Cameron (1822-1887), homme politique canadien
Michelle Cameron (1962-), nageuse canadienne
Mike Cameron (1973-), joueur américain de baseball
Moira Cameron (1964-), gardienne de la Tour de Londres
Neil Cameron (1938-2019), homme politique canadien
Owen Cameron (1902-1960), écrivain américain, auteur de roman policier
Paul Cameron (1958-), directeur de la photographie canadien
Pero Cameron (1974-), joueur de baskett-ball néo-zélandais
Peter Cameron (1959-), écrivain américain
Peter Cameron (1947-), mathématicien australien
Reba Cameron (1885-1959), infirmière de l'Armée des États-Unis active lors de la Première Guerre mondiale
Richard Cameron (1648[?]-1680), chef religieux écossais
Robert Horton Cameron (1908-1989), mathématicien, connu pour le théorème de Cameron-Martin ()
Rod Cameron (1910-1980), acteur canadien
Simon Cameron (1799-1889), homme politique américain
Verney Lovett Cameron (1844-1894), explorateur anglais

Dans la fiction 
Allison Cameron, une médecin fictive dans la série télévisée Dr House

Toponyme

Canada 
 Cameron, municipalité rurale du Manitoba ;
 île Cameron, une île de l'archipel arctique canadien ;

États-Unis 
 Cameron, census-designated place de l’État d'Arizona ;
 Cameron, ville de l’État de Caroline du Nord ;
 Cameron, ville de l’État de Caroline du Sud ;
 Cameron, ville du comté de Clinton, dans le Missouri ;
 Cameron, ville située dans l’État de New York ;
 Cameron, ville située en Oklahoma ;
 Cameron, ville de l’État du Texas ;
 Cameron, ville de l’État de la Virginie-Occidentale ;
 Cameron, census-designated place de l’État de Louisiane ;
  ;
 le Cameron Suspension Bridge, un pont suspendu en Arizona ;

Malaisie 
 Montagnes Cameron

Nouvelle-Zélande 
 la rivière Cameron, cours d’eau de l’Île du Sud.

Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom américain
Prénom masculin